Soran District är ett distrikt i Irak.   Det ligger i provinsen Arbil, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Bagdad.

Följande samhällen finns i Soran District:

 Ruwāndiz

I övrigt finns följande i Soran District:

 Kullar:
 Chiyā-i Bardaspī (en kulle)
 Chiyā-i Sarūka (en kulle)
 Gerd-e Kermalowk (en kulle)
 Gird-i Bazēbardī (en kulle)
 Gird-i Hawābezhān (en kulle)
 Gird-i Lōlāw (en kulle)
 Gird-i Sān (en kulle)
 Gird-i Sinkā (en kulle)
 Gird-i Tirakhān (en kulle)
 Sar-i Bīwgara (en kulle)
 Tall Biyū (en kulle)
 Tall Dawlī Razā (en kulle)
 Tall Hawā' Bayrā' (en kulle)
 Tall Kawrān Jiqil (en kulle)
 Tall Kirdī Jiyā (en kulle)
 Tall Kirdī Khūrmīzī (en kulle)
 Tall Lūt Khūrmīzī (en kulle)
 Tall Lūtī Mayrkah Māyah (en kulle)
 Tall Tīk (en kulle)

 Berg:
 Barbazīn Rowst (ett berg)
 Bask-i Bīkhī (ett berg)
 Bayjan Qimmat (en bergstopp)
 Bērm-i Birimīshka (ett berg)
 Cheyā-ye Bardajow (ett berg)
 Chiyā-i Abrūn (ett berg)
 Chiyā-i Ākhāchakān (ett berg)
 Chiyā-i Āwkhwārik (ett berg)
 Chiyā-i Bardaspī (ett berg)
 Chiyā-i Bashmāsha (ett berg)
 Chiyā-i Bējān (ett berg)
 Chiyā-i Bērūs (ett berg)
 Chiyā-i Bislī (ett berg)
 Chiyā-i Dayla (ett berg)
 Chiyā-i Dōlmaydān (ett berg)
 Chiyā-i Girdashuwān (ett berg)
 Chiyā-i Handrēn (ett berg)
 Chiyā-i Ḩarīr (ett berg)
 Chiyā-i Kilarash (ett berg)
 Chiyā-i Malgamān (ett berg)
 Chiyā-i Pēbū (ett berg)
 Chiyā-i Tābīr (ett berg)
 Chiyā-i Wēma (ett berg)
 Chiyā-ye Margasūr (ett berg)
 Chiyā-ye-Bārūzhī (ett berg)
 Chiyā-ye-Chaylak (ett berg)
 Gird-i Bazēbardī (ett berg)
 Gird-i Lōlāw (ett berg)
 Gird-i Matārēz (ett berg)
 Gird-i Matārēz (ett berg)
 Gird-i Sinkā (ett berg)
 Jabal Abrūn (ett berg)
 Jabal Bālkiyān (ett berg)
 Jabal Barkird (ett berg)
 Jabal Barsirīnī (ett berg)
 Jabal Bāshkawrān (ett berg)
 Jabal Bay Shiwāl (ett berg)
 Jabal Bī Mirātā (ett berg)
 Jabal Birādawst (ett berg)
 Jabal Biyarash (ett berg)
 Jabal Darabī (ett berg)
 Jabal Darkahlah (ett berg)
 Jabal Daylah (ett berg)
 Jabal Handrayn (ett berg)
 Jabal Ḩarīr Sipīlk (ett berg)
 Jabal Ḩasan Bayk (ett berg)
 Jabal Ibn Daywān (ett berg)
 Jabal Jīyā Khaznah (ett berg)
 Jabal Jiyā Rahshkān (ett berg)
 Jabal Kajak (ett berg)
 Jabal Kam Kūr (ett berg)
 Jabal Karāw (ett berg)
 Jabal Kārūkh (ett berg)
 Jabal Kārūkh (ett berg)
 Jabal Kawayt (ett berg)
 Jabal Kawrahshayr (ett berg)
 Jabal Kawrak (ett berg)
 Jabal Kawrasbī (ett berg)
 Jabal Kūnah Bahfrān (ett berg)
 Jabal Layrān (ett berg)
 Jabal Maslawk (ett berg)
 Jabal Mūsilk (ett berg)
 Jabal Nizārī Shaykhān (ett berg)
 Jabal Qalandar (ett berg)
 Jabal Qalātī (ett berg)
 Jabal Qūbī Dandī (ett berg)
 Jabal Rabanawk (ett berg)
 Jabal Sará Ward (en bergstopp)
 Jabal Sarī Bānāwān (ett berg)
 Jabal Sarī Dārawkī (ett berg)
 Jabal Sarī Kaylī (ett berg)
 Jabal Sarī Kiylī (ett berg)
 Jabal Shahīdah (ett berg)
 Jabal Shīwān (ett berg)
 Jabal Sibī Bālīs (ett berg)
 Jabal Talān (ett berg)
 Jabal Tātā (ett berg)
 Jabal Tātān (ett berg)
 Jabal Tāwayn (ett berg)
 Jabal Zawzak (ett berg)
 Jabal Zīlwah (ett berg)
 Jabal Zurmāzī (ett berg)
 Kēw-ī Awdal (ett berg)
 Kirdī Saymik (ett berg)
 Kūh-e Jāsūrak (ett berg)
 Kūh-e Līv ol Dabīl (ett berg)
 Kūshīnah (en bergstopp)
 Lūt-i Khōrmīzī (en bergstopp)
 Lūt-i Mērgamīr (ett berg)
 Marqabali Dāgh (ett berg)
 Mila-i Kārgōzīn (ett berg)
 Mila-i Kārgōzīn (ett berg)
 Milazard (ett berg)
 Qarakhān Dōla (ett berg)
 Qimmat Asbindār (en bergstopp)
 Qimmat Āwfir (en bergstopp)
 Qimmat Balakah (en bergstopp)
 Qimmat Bard as Sūr (en bergstopp)
 Qimmat Bard Khirkā (en bergstopp)
 Qimmat Bardā Bāflā (en bergstopp)
 Qimmat Bardī Sīnī (en bergstopp)
 Qimmat Barmak (en bergstopp)
 Qimmat Bawlah (en bergstopp)
 Qimmat Baybū (en bergstopp)
 Qimmat Bayshī Sarah (en bergstopp)
 Qimmat Binī Rashkah (en bergstopp)
 Qimmat Bīrmā Brīmīshk (en bergstopp)
 Qimmat Bīrūk (en bergstopp)
 Qimmat Biyūkahrah (en bergstopp)
 Qimmat Būjī Ājar (en bergstopp)
 Qimmat Dārākal (en bergstopp)
 Qimmat Darī (en bergstopp)
 Qimmat Daryākar (en bergstopp)
 Qimmat Dawlah Maydān (en bergstopp)
 Qimmat Dūlahbū (en bergstopp)
 Qimmat Dundārūk (en bergstopp)
 Qimmat Garwah Bīran (en bergstopp)
 Qimmat Ghālah Rash (en bergstopp)
 Qimmat Hadinawk (en bergstopp)
 Qimmat Harmūshah (en bergstopp)
 Qimmat Hazda‘ (en bergstopp)
 Qimmat Jabal Bahshkin (en bergstopp)
 Qimmat Jabal Bājgīrī (en bergstopp)
 Qimmat Jabal Bālkīyān (en bergstopp)
 Qimmat Jabal Bardah Sibī (en bergstopp)
 Qimmat Jabal Dāwaynī Abahra (en bergstopp)
 Qimmat Jabal Jiyā Sūr (en bergstopp)
 Qimmat Jabal Kīrāsbī (en bergstopp)
 Qimmat Jabal Kird Nawīl (en bergstopp)
 Qimmat Jabal Kūh Shuwān (en bergstopp)
 Qimmat Jabal Kurdī Layrah (en bergstopp)
 Qimmat Jabal Mullā Daym (en bergstopp)
 Qimmat Jabal Sarī Shīwī (en bergstopp)
 Qimmat Jabal Shakayw (en bergstopp)
 Qimmat Jabal Tābīr (en bergstopp)
 Qimmat Jabal Tatāsūrah (en bergstopp)
 Qimmat Jabal Yān Kashkīk (en bergstopp)
 Qimmat Jabal Yān Tashkīk (en bergstopp)
 Qimmat Jawlak (en bergstopp)
 Qimmat Jaynūk Māhīnūk (en bergstopp)
 Qimmat Jiyā Mūsilk (en bergstopp)
 Qimmat Jiyā Rash (en bergstopp)
 Qimmat Jiyā Şūr (en bergstopp)
 Qimmat Kahrah Bayrnah (en bergstopp)
 Qimmat Kahrah Shīn (en bergstopp)
 Qimmat Kam Kūr (en bergstopp)
 Qimmat Kānī Jinār (en bergstopp)
 Qimmat Kānī Kufr (en bergstopp)
 Qimmat Kānī Rash (en bergstopp)
 Qimmat Karkhūt (en bergstopp)
 Qimmat Karū Kilāshik (en bergstopp)
 Qimmat Karuwī Rayḩān (en bergstopp)
 Qimmat Kawrak (en bergstopp)
 Qimmat Khatyāţ (en bergstopp)
 Qimmat Kird Darūr (en bergstopp)
 Qimmat Kird Rashahkir (en bergstopp)
 Qimmat Kirdazīn (en bergstopp)
 Qimmat Kirdī Kawrāw (en bergstopp)
 Qimmat Kirwā Bayrdā (en bergstopp)
 Qimmat Kirwad Bardah (en bergstopp)
 Qimmat Kūmāsībār (en bergstopp)
 Qimmat Kūmī Ḩadin (en bergstopp)
 Qimmat Kūmī Kanī Bīwar (en bergstopp)
 Qimmat Kurdālī (en bergstopp)
 Qimmat Kūrī Sinkah (en bergstopp)
 Qimmat Mayrkah Birī (en bergstopp)
 Qimmat Milay Bāy (en bergstopp)
 Qimmat Mullā Ibrāhīm (en bergstopp)
 Qimmat Mullā Zāyir (en bergstopp)
 Qimmat Mūsá Kāwah (en bergstopp)
 Qimmat Qalāh Katak (en bergstopp)
 Qimmat Rawāl (en bergstopp)
 Qimmat Rushān (en bergstopp)
 Qimmat Sākū Tākūrā (en bergstopp)
 Qimmat Şaqar (en bergstopp)
 Qimmat Sār Jīlī (en bergstopp)
 Qimmat Sar Zīlawk (en bergstopp)
 Qimmat Sarī Ajar (en bergstopp)
 Qimmat Sarī Bardī (en bergstopp)
 Qimmat Sarī Bayrī (en bergstopp)
 Qimmat Sarī Juwānkāy (en bergstopp)
 Qimmat Sarī Kawrāw (en bergstopp)
 Qimmat Sarjah (en bergstopp)
 Qimmat Sarsūl (en bergstopp)
 Qimmat Sarūkah (en bergstopp)
 Qimmat Sayr Kird Jūlīyah (en bergstopp)
 Qimmat Shiknī (en bergstopp)
 Qimmat Siyāh Kayū (en bergstopp)
 Qimmat Tātā (en bergstopp)
 Qimmat Zāwarlah (en bergstopp)
 Qimmat Zayrīnā (en bergstopp)
 Qimmat Zirār (en bergstopp)
 Qoch-ī Birimīshka (ett berg)
 Qōch-i Dōlamaydān (ett berg)
 Qōch-i Kārgozīn (en bergstopp)
 Qōsh-i Dōlamaydān (en bergstopp)
 Ranīyapīra (ett berg)
 Sar Chaman (ett berg)
 Sar-i Āshigā (en bergstopp)
 Sar-i Balinka (en bergstopp)
 Sar-i Bilībād (en bergstopp)
 Sar-i Binibardī (en bergstopp)
 Sar-i Binibardī (en bergstopp)
 Sar-i Bīrarash (en bergstopp)
 Sar-i Birdōka (en bergstopp)
 Sar-i Chalē (en bergstopp)
 Sar-i Dōlabardā (en bergstopp)
 Sar-i Fala (en bergstopp)
 Sar-i Garū-i Bīkhī (en bergstopp)
 Sar-i Garū-i Kōmī (en bergstopp)
 Sar-i Garū-i Kōmī (en bergstopp)
 Sar-i Gilasūr (en bergstopp)
 Sar-i Gilasūr (en bergstopp)
 Sar-i Hājarī (en bergstopp)
 Sar-i Hawar-i Mala Mustafa (en bergstopp)
 Sar-i Hawēz (ett berg)
 Sar-i Hawēz (ett berg)
 Sar-i Kānīkāh (en bergstopp)
 Sar-i Kārgozīn (en bergstopp)
 Sar-i Khayāt (ett berg)
 Sar-i Khaznah (ett berg)
 Sarī Khaznī (ett berg)
 Sar-i Kurnāwah (ett berg)
 Sar-i Mila Sirwē (en bergstopp)
 Sar-i Mila Sirwē (en bergstopp)
 Sar-i Mir Hamas (en bergstopp)
 Sar-i Mir Hamas (en bergstopp)
 Sar-i Sagar (ett berg)
 Sar-i Sakō (en bergstopp)
 Sar-i Satrīstān (en bergstopp)
 Sar-i Satrīstān (ett berg)
 Sar-i Shatra (en bergstopp)
 Sar-i Shatra (ett berg)
 Sar-i Shīwān (en bergstopp)
 Sar-i Siyākhumār (en bergstopp)
 Sar-i Spindār (en bergstopp)
 Sar-i Tarkūn (en bergstopp)
 Sar-i Zhūla (en bergstopp)
 Sar-i Zīlak (en bergstopp)
 Sar-i Zīlak (ett berg)
 Shax-î Aras (ett berg)
 Shax-î Shirye (ett berg)
 Shīv-e Sīvīl (ett berg)
 Tall Karwā Banjī (ett berg)
 Tall Kūrbāshīlān (ett berg)
 Tall Qawjī Lawlān (ett berg)
 Tall Talānī Karwī Khāndūlah (ett berg)
 Zīnū-i Dārgalah (ett berg)
 Zīnū-i Dārgalah (ett berg)

 Bergspass:
 Gardaneh-ye Khanireh (ett bergspass)
 Gardaneh-ye Pūrk (ett bergspass)
 Mamarr Spilik (ett bergspass)

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Arbil (provins)